Izby niższe parlamentów:
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Argentyny
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Bahrajnu
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Boliwii
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Brazylii
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Chile
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Dominikany
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Haiti
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Jordanii
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Meksyku
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Paragwaju
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Rumunii
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Rwandy
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Tunezji
 Izba Deputowanych – izba niższa parlamentu Włoch

Parlamenty jednoizbowe:
 Izba Deputowanych – jednoizbowy parlament Luksemburga